U.S. Marine Hospital bezeichnet mehrere gleichnamige, im National Register of Historic Places gelistete, Objekte:
 U.S. Marine Hospital (Alabama), ID-Nr. 74000428
 U.S. Marine Hospital (Kentucky), ID-Nr. 78001368
 U.S. Marine Hospital (Mississippi), ID-Nr. 78001586
 U.S. Marine Hospital (Washington), ID-Nr. 79002543